Начо — многозначный термин.

 Начо — закуска мексиканской кухни.
 Начо, Никола (1843—1913) —  деятель Албанского национального возрождения.
 Начо (род. 1990) — испанский футболист.